Нанешти има више значења:

 Нанешти (Бакау), насеље у округу Бакау у Румунији
 Нанешти (Марамуреш), насеље у округу Марамуреш у Румунији
 Нанешти (Танасоаја), насеље у округу Вранча у Румунији
 Нанешти (Нанешти), насеље у округу Вранча у Румунији
 Општина Нанешти (Вранча), општина у округу Вранча у Румунији